Tomás Gomensoro (1810–1912) – urugwajski polityk, prezydent 1872–1873
 Tomás Gomensoro – miasto w Urugwaju